«Тацу» — дебютный студийный альбом группы «Настя», выпущенный в 1987 году как магнитоальбом (в 1997 году переиздан лейблом Moroz Records на CD с одним бонус-треком). Об альбоме есть глава в монографии Александра Кушнира «100 магнитоальбомов советского рока».

Список композиций 
Вся музыка — Настя Полева, кроме указанного особо.
Все тексты — Илья Кормильцев, кроме указанного особо.

Участники записи 
 Настя Полева — аранжировка, вокал
 Егор Белкин — аранжировка, гитара, мандолина, продюсер
 Александр Пантыкин — аранжировка, клавишные
 Алексей Хоменко — клавишные
 Алексей Могилевский — саксофон
 Вадим Шавкунов — бас-гитара
 Владимир Назимов — барабаны
 Игорь Гришенков — аранжировка
 Александр Калужский — «голос врага» в (8)

Технический персонал 
 Звукорежиссёры: Леонид Порохня, Сергей Осокин
 Мастеринг (1997 год): Евгений Гапеев
 Фотографии: Ильдар Зиганшин
 Художник: Василий Гаврилов

Записано летом 1987 на учебной студии студенческого телевидения журфака Уральского государственного университета (Свердловск).

В оформлении использованы работы средневековых японских художников.

Издания 

 1987, магнитоальбом
 1994, CD, A-Ram
 1995, MC, Moroz Records

Примечания

Ссылки 

 Тацу на Discogs
 «Тацу» (описание альбома) на официальном сайте Насти Полевой
 «Тацу» (аудио) на официальном сайте Насти Полевой 
 «Тацу» на Время Z
Песня «Снежные волки» (автор В. Бутусов)

Альбомы группы «Настя»
Альбомы русского рока
Альбомы, спродюсированные Егором Белкиным
Дебютные альбомы 1987 года
Альбомы 1998 года
Альбомы Moroz Records
Альбомы на русском языке
100 магнитоальбомов советского рока
Альбомы, оформленные Ильдаром Зиганшиным